Эффект Wal-Mart — экономическое явление, связанное с распространением сети Wal-Mart в США.

Специалисты отмечают такие положительные моменты, как появление у потребителей, живущих в небольших городах, товаров по доступным ценам и создание рабочих мест.
С другой стороны существуют факты разорения маленьких магазинчиков, а также мелких и средних производителей продукции и общее снижение уровня предпринимательства.

Литература 
 
 
 

Walmart